Виктор Олегович Кельм (2 января 1997 года, Бишкек) — киргизский футболист, нападающий сборной Киргизии.

Биография 
Начинал свою карьеру в команде «Абдыш-Ата».В ней он неплохо проявлял себя, после чего наставник клуба Мирлан Эшенов вызвал форварда в молодежную сборную страны, которую он параллельно возглавлял. Зимой 2015 года форвард принял участие в Кубке Содружества. На одном из турниров Кельма заметили тренеры казахстанского «Кайрата» и пригласили его к себе. Футболист выступал за молодёжный состав клуба, но за основу он так и не сыграл.

В 2016 году Кельм переехал в Сербию, где заключил контракт с командой Первой лиги «Бежания». За весь сезон он лишь дважды вышел на поле. Летом 2017 года форвард вернулся на родину, перейдя в «Алай». Вместе с новым коллективом Кельм стал чемпионом Киргизии. Зимой 2020 года пополнил состав новичка лиги — «Каганата».

Сборная 
За сборную Киргизии Виктор Кельм дебютировал 11 октября 2016 года в товарищеском матче против Туркмении, который завершился победой со счетом 1:0.

Достижения 
  Чемпион Киргизии (1): 2017
  Вице-чемпион Киргизии (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Абдыш-Ата»
Игроки ФК «Кара-Балта»
Игроки ФК «Бежания»
Игроки ФК «Алай»